Un carrefour est une intersection de deux ou de plusieurs routes.

Titres

cinéma
 Carrefour, un film muet japonais réalisé par Teinosuke Kinugasa, sorti en 1928 ;
 Amour et Carrefour, un film français réalisé par Georges Péclet, sorti en 1929 ;
 Carrefour, un film français de Curtis Bernhardt avec Charles Vanel, sorti en 1938 ;

presse

 Le Carrefour (Yol qovşağı), hebdomadaire de Bakou ;
 Le Carrefour, hebdomadaire de Québec.
 Carrefour, un hebdomadaire français (1944-1986).

Autres 
 Groupe Carrefour, un groupe de grande distribution 
 Carrefour, l’enseigne des hypermarchés du groupe mentionné ci-dessus 
 Carrefour, une gamme de produit de cette même enseigne

Toponymes 

 Carrefour, une commune du Burkina Faso ;
 Carrefour, une ville haïtienne.